Grant County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grant County Courthouse (Minnesota), ID-Nr. 85001945
 Grant County Courthouse (Oklahoma), ID-Nr. 84003027
 Grant County Courthouse (South Dakota), ID-Nr. 92001858
 Grant County Courthouse (Washington), ID-Nr. 75001850
 Grant County Courthouse (West Virginia), ID-Nr. 79003306
 Grant County Courthouse (Wisconsin), ID-Nr. 78000096